Al-Isfahaní vol dir "d'Isfahan, i és una nisba donada a diversos personatges naturals o relacionats amb aquesta ciutat, destacant: 
 Abu-l-Faraj al-Isbahaní, erudit àrab de Pèrsia conegut com a Abulfaraj o Albufaradj (897-967)
 Abu-l-Fat·h Mahmud ibn Muhàmmad ibn Qàssim ibn Fadl al-Isfahaní, matemàtic persa del segle XI
 Ghiyath al-Din Ali ibn Amirin al-Husayni al-Isfahani, metge i científic persa del segle XV
 Imad-ad-Din al-Isfahaní, historiador persa (1125-1201)
 Djalal al-Din Muhammad al-Isfahani, metge persa del segle XIX
 Raghib Isfahani, erudit islàmic, mort 1108/1109
 Hamza ibn al-Hàssan [ibn] al-Muàddib al-Isfahaní, historiador i filòleg persa del segle X.
 Abu-Issa al-Isfahaní, jueu que es va declarar messies a la primera meitat del segle VIII
 Al-Jawad al-Isfahaní, visir dels zengites mort el 1164.
 Abu-r-Rayyan Àhmad ibn Muhàmmad al-Isfahaní, visir dels buwàyhides 985-986
 Amin al-Dawla Abd Allah Khan Sadr al-Isfahani (Esfahan 1779- Nadjaf 1847), polític persa, primer ministre sota Fath Ali Shah (1707-1834)
 Abu-Nasr Mustawfí al-Isfahaní Aziz-ad-Din Àhmad ibn Àhmad ibn Muhàmmad ibn Abd-Al·lah (1079/1080-1133), funcionari de la cort dels seljúcides a Iraq.